Käsbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Käsbauer (* 1986), deutscher Badmintonspieler
 Peter Käsbauer (* 1988), deutscher Badmintonspieler
 Simon Käsbauer (* 1994), deutscher Schlager- und Volksmusiksänger

Siehe auch
 Kasbauer
 Kähsbauer